28-й конгресс Германского шахматного союза состоялся в Бад-Эмсе в 1932 году. Это был последний турнир под эгидой данной организации. После победы нацистов на парламентских выборах союз был расформирован, а на его месте возник Шахматный союз Великой Германии.

Организаторы смогли привлечь к участию в главном турнире всего 8 шахматистов, из которых только Георга Кинингера можно было назвать игроком международного класса. Он и оказался победителем. Ему не помешало даже поражение в партии стартового тура. Из остальных участников стоит выделить ещё Генриха Геннига, одного из авторов гамбита Шара — Геннига в ферзевом гамбите. Он стартовал с трёх побед, но не выдержал заданного темпа.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии
1932 год в шахматах
Спорт в Германии в 1932 году
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце